Die Karpfenartigen (Cypriniformes) sind eine artenreiche Ordnung von Süßwasserfischen. Sie kommen in Europa, Asien, Afrika und Nordamerika vor und dominieren vielfach die dortige Fischfauna. Ein Drittel aller Süßwasserfische und 6 % der Wirbeltierarten gehören zu den Karpfenartigen. In Südostasien ist der Artenreichtum am größten. Karpfenartige bevorzugen wärmeres Wasser und werden im Norden und in kalten Gebirgsbächen zunehmend von Forellenfischen ersetzt. Sie fehlen in Südamerika, Madagaskar, Australien sowie östlich der Wallace-Linie. Zu den bekanntesten Karpfenartigen gehören der Karpfen (Cyprinus carpio) und der als Modellorganismus gut erforschte Zebrabärbling (Danio rerio).

Merkmale 

Die Karpfenartigen sind meist schlanke bis hochrückige Fische. Unter den Schmerlen gibt es auch einige aalartig langgestreckte Formen (Schlammpeitzger, Dornaugen). Arten aus gemäßigten Regionen und große tropische Formen sind meist schlicht, kleine tropische Arten oft bunt gefärbt und beliebte Aquarienfische.

Die Kiefer, die anderen Mundknochen und die Kiemenbögen 1 bis 4 sind zahnlos, im Rachenraum sitzen ein bis drei Reihen Schlundzähne auf sichelförmigen Schlundknochen. Die Schlundzähne sind ein wichtiges Merkmal für die Artbestimmung. Das Maul ist oft stark vorstülpbar, die Lippen häufig mit Barteln besetzt. Zwischen Fortsätzen der Praemaxillare sitzt ein Kinethmoid genannter Knochen, der für die Karpfenartigen typisch ist. Kopf- und Kiemendeckel sind nackt, der Rumpf mit Elasmoidschuppen bedeckt. Eine Fettflosse fehlt. Gräten, Verknöcherungen des Bindegewebes zwischen den Muskelsegmenten, sind oft sehr zahlreich. Die Schwimmblase ist durch Einschnürungen in zwei oder drei Kammern geteilt und hat eine Verbindung zum Vorderdarm, aber ohne innere Wand.

Die meisten Karpfenartigen sind kleine bis mittelgroße Fische. Der größte ist Tor putitora, ein südostasiatischer Cyprinide, der eine Länge von 2,75 Meter erreichen kann. Aber auch der kleinste bekannte Fisch ist ein Karpfenartiger, Paedocypris progenetica erreicht eine Länge von 10 mm.

Systematik 
Die Ordnung der Karpfenartigen (Cypriniformes) gehört zusammen mit den Salmlerartigen, den Welsartigen und zwei weiteren, artenärmeren Familien zur Überordnung der Ostariophysi, die damit die Mehrzahl aller Süßwasserfische umfasst. Zu den Karpfenartigen gehören 23 Familien und etwa 4300 beschriebene Arten. Die Zahl der bisher unbeschriebenen Arten wird mit etwa 2500 angegeben. Viele der heute gelisteten Familien wurden bisher als Unterfamilien zu den Karpfenfischen (Cyprinidae) gerechnet und wurden erst im Jahr 2016 durch Stout und Kollegen zu eigenständigen Familien.

 Unterordnung Gyrinocheiloidei
 Saugschmerlen (Gyrinocheilidae) (3 Arten)
 Unterordnung Catostomoidei
 Saugkarpfen (Catostomidae) (über 70 Arten)
 Unterordnung Schmerlenartige (Cobitoidei)
 Prachtschmerlen (Botiidae) (über 50 Arten)
 Vaillantellidae (3 Arten)
 Steinbeißer (Cobitidae) (etwa 195 Arten)
 Plattschmerlen (Balitoridae) (über 90 Arten)
 Flossensauger (Gastromyzontidae) (etwa 125 Arten)
 Ellopostomatidae (2 Arten)
 Bachschmerlen (Nemacheilidae) (über 400 Arten)
 Barbuccidae (2 Arten)
 Serpenticobitidae (3 Arten)
 Unterordnung Karpfenfischähnliche (Cyprinoidei)
 Spindelschmerlen (Psilorhynchidae) (über 20 Arten)
 Paedocyprididae (3 Arten)
 Karpfenfische (Cyprinidae) (über 1400 Arten)
 Sundadanionidae (Sundadanio u. Fangfangia, 9 Arten)
 Bärblinge (Danionidae) (über 300 Arten)
 Leptobarbidae (5 Arten)
 Xenocyprididae (etwa 150 Arten)
 Schleie (Tincidae) (1 Art)
 Bitterlinge (Acheilognathidae) (etwa 75 Arten)
 Gründlingsverwandte (Gobionidae) (etwa 200 Arten)
 Kardinalfische (Tanichthyidae) (3 Arten)
 Weißfische (Leuciscidae) (über 350 Arten)

Die verwandtschaftlichen Verhältnisse verdeutlicht das folgende Kladogramm:

Literatur 
 Joseph S. Nelson: Fishes of the World. John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-471-25031-7.
 Kurt Fiedler: Lehrbuch der Speziellen Zoologie. Band 2, Teil 2: Fische. Gustav Fischer Verlag, Jena 1991, ISBN 3-334-00339-6.
 Wilfried Westheide, Reinhard Rieger: Spezielle Zoologie. Teil 2: Wirbel- und Schädeltiere. 1. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg/Berlin 2004, ISBN 3-8274-0307-3.

Einzelnachweise

Weblinks 

 
 Cypriniformes.org
 Cypriniformes Tree of Life
 Cypriniformes Tree of Life, PowerPoint-Präsentation